Bingoal WB (UCI Team Code: BWB) — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2011 году. Зарегистрирована в Бельгии.

Континентальная команда UCI (2011—2016), проконтинентальная команда UCI (с 2017).

Спортивные директора: Фредерик Аморисон, Оливье Кайсен, Тьерри Маришаль.

Команда использует велосипеды марки: Colnago (2011), Eddy Merckx Cycles (2012—2014), Ridley (с 2015 года).

Известные гонщики команды 
  Йонас Ван Генехтен (2011)
  Фредерик Аморисон (2014)
  Батист Планкарт (2016)

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Победы 

2011
 Гент — Вевельгем U23 — Йонас Ван Генехтен
 Зеллик — Галмарден — Гаэтан Билль
 Этап 2 Rhône-Alpes Isère Tour — Гаэтан Билль
 Этап 3 Ronde de l'Oise — Гаэтан Билль
2012
 Зеллик — Галмарден — Кевин Томе
 Grote Prijs 1 Mei-Ereprijs Victor de Bruyne — Кристоф Премонт
2013
 Тур Лимбурга — Оливье Шевалье
 Этап 3b Tour of Szeklerland — Фабио Полацци
2014
 Тур Финистера — Антуан Демуатье
2015
 Этап 4 Circuit des Ardennes — Антуан Демуатье
 Тур Бретани Генеральная классификация — Себастьян Дельфосс
2016
 Истриан Спринг Трофи Генеральная классификация — Оливер Пардини
 Тур Нормандии Генеральная классификация — Батист Планкарт
 Этап 2 — Оливер Пардини
 Этап 5 — Батист Планкарт
 Circuit des Ardennes Генеральная классификация — Оливер Пардини
 Этап 3 — Оливер Пардини
 Тур Финистера — Батист Планкарт
 Полинорманд — Батист Планкарт
 Этап 4 Тур Чехии — Батист Планкарт
2017
 Этап 1 Тур Прованса — Жюстин Жюль
 Дроме Классик — Себастьян Дельфосс
 Этап 4 Тур Нормандии — Жюстин Жюль
 Этап 1 Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire — Жюстин Жюль
 Этап 3 Circuit des Ardennes — Максим Вантомм
 Grand Prix de la ville de Pérenchies — Рой Янс
2018
 Гран-при Денена — Кенни Дехас
 Этап 1 Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire — Жюстин Жюль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 WB Veranclassic Aqua Protect на FirstCycling
 
 
 

Велоспорт в Бельгии